Peresypkin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Terentewitsch Peresypkin (1904–1978), sowjetischer General und Volkskommissar
 Oleg Gerassimowitsch Peresypkin (* 1935), sowjetischer und russischer Diplomat
 Wladimir Fjodorowitsch Peresypkin (1914–2004), sowjetischer Wissenschaftler, Rektor der ukrainischen Landwirtschaftsakademie